

Cinema
 Peggy – film muto statunitense del 1916 diretto da Charles Giblyn e Thomas H. Ince
 Peggy la studentessa (Peggy) – film statunitense del 1950 diretto da Frederick de Cordova

Geografia
 Peggy – comunità non incorporata del Texas

Musica
 Peggy – album di Peggy Lee del 1977

Onomastica
 Peggy – nome proprio di persona inglese femminile

Teatro
 Peggy – musical in due atti del 1911 di Leslie Stuart e George Grossmith Jr.